Endurance, resistencia en inglés, es el nombre aplicado a una serie de buques:

Endurance, buque utilizado por Sir Ernest Shackleton para la Expedición Imperial Transantártica.
HMS Endurance, rompehielos de la Marina Real Británica, originalmente el danés Anita Dan.
HMS Endurance, rompehielos de la Marina Real Británica, originalmente el noruego Polar Circle.
 USS Endurance, dragaminas costero de la Armada de los Estados Unidos en servicio desde 1941.
 USS Endurance, dique seco flotante de la Armada de los Estados Unidos.
 USS Endurance, dragaminas de la Armada de los Estados Unidos en servicio desde 1954.
 RSS Endurance, buque de desembarco anfibio de la Armada de Singapur, originalmente el USS Holmes County (LST-836).
 RSS Endurance, buque de desembarco anfibio de la Armada de Singapur en servicio desde el año 2000.